Севастьяново — название населённых пунктов в России:

 Севастьяново — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Севастьяново — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Севастьяново — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
Севастьяново — село в Красноармейском районе Челябинской области.
 Севастьяново — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

См. также 
 Севостьяново